Tijarafe är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Santa Cruz de Tenerife och regionen Kanarieöarna, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Madrid. Tijarafe ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Isla de La Palma.

Terrängen runt Tijarafe är varierad. Havet är nära Tijarafe åt sydväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Tijarafe. Runt Tijarafe är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Los Llanos de Aridane,  km sydost om Tijarafe. 

Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 
Orter i Kanarieöarna